Sociedad de María puede referirse a:

Instituciones católicas:

Sociedad de María (Maristas), también llamados Padres Maristas.

Instituciones anglicanas:
Sociedad de María (anglicanos)

Referencias